Srbenitsa (bulgariska: Сърбеница) är ett berg i Bulgarien.   Det ligger i regionen Sofijska oblast, i den västra delen av landet,  km norr om huvudstaden Sofia. Toppen på Srbenitsa är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Srbenitsa är huvudsakligen lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Srbenitsa. Närmaste större samhälle är Svoge,  km sydost om Srbenitsa. 

I omgivningarna runt Srbenitsa växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Srbenitsa är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Sofijska oblast

Artiklar med robotjusterad position
Berg i Bulgarien 1000 meter över havet eller högre